Greensboro ist der Name mehrerer Orte 

in den Vereinigten Staaten:
 Greensboro (Alabama)
 Greensboro (Florida)
 Greensboro (Georgia)
 Greensboro (Indiana)
 Greensboro (Maryland)
 Greensboro (North Carolina)
 Greensboro (Pennsylvania)
 Greensboro (Vermont)